Pickles puede referirse a:
 Encurtido;
 Pickles, episodio de Bob Esponja; o
 Pickles, célebre perro inglés que encontró en un matorral del sur de Londres el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de 1966.